Jonathan Williams (1752 körül–1829) walesi lelkész, tanító, történetíró
 Jonathan Williams (1751–1815) amerikai katonatiszt, politikus, üzletember, író
 Jonathan Williams (1929–2008) amerikai költő, esszéíró, fotográfus, könyvkiadó
 Jonathan Williams (1942–2014) brit autóversenyző
 Jonathan Williams (1957) brit kürtös
 Jonathan Williams (1983) amerikai futó, nemzetközi versenyeken Belize-t képviseli
 Jonathan Williams (1985) kanadaifutball-játékos
 Jonathan Williams (1988) amerikaifutball-játékos
 Jonathan Williams, Jonny Williams (1993) walesi labdarúgó
 Jonathan Williams (1994) amerikaifutball-játékos